Angus McLagan – politico neozelandese
 Ian McLagan – musicista britannico
 Jennifer McLagan – cuoca e scrittrice canadese
 John McLagan – editore canadese
 Kim McLagan – modella britannica
 Peter McLagan – politico britannico
 Sara Anne McLagan – editrice canadese

Pagine correlate 
Maclagan